Красноборское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Карелия 
 Красноборское сельское поселение — входит в Пудожский район

Республика Коми 
 Красноборское сельское поселение — входит в Ижемский район

Новгородская область
 Красноборское сельское поселение — входит в Холмский район

Татарстан 
 Красноборское сельское поселение — входит в Агрызский район

Ульяновская область
 Красноборское сельское поселение — входит в Тереньгульский район